Parktoren (Antwerpen), een woontoren in Antwerpen
 Parktoren en Rijntoren, twee kantoorpanden in Arnhem